Der IIHF Continental Cup 1998 war die zweite Austragung des von der Internationalen Eishockey-Föderation IIHF ausgetragenen Wettbewerbs. Insgesamt nahmen 49 Mannschaften aus 26 Ländern teil. Die Finalrunde wurde vom 27. bis zum 29. Dezember 1998 im slowakischen Košice ausgetragen. 

Ein Finalrundenteilnehmer war gesetzt, der Gastgeber und Vorjahressieger HC Košice. Die drei weiteren Finalteilnehmer wurden in drei Qualifikationsrunden ermittelt.

Erste Runde

Gruppe A 

Die Spiele der Gruppe A fanden zwischen dem 18. und 20. September 1998 im französischen Lyon statt. Dabei setzte sich die norwegische Mannschaft aus Asker durch.

Gruppe B 

Die Spiele der Gruppe B fanden zwischen dem 18. und 20. September 1998 im spanischen Jaca statt. Dabei setzte sich die slowakische Mannschaft des HC Dukla Trenčín mit drei Siegen und nur drei Gegentoren durch.

Gruppe C 

Die Gruppe C wurde im serbischen Novi Sad ausgetragen, wobei Gastgeber HK Vojvodina Novi Sad nicht über einen dritten Rang hinaus kam. Der ukrainische Vertreter HK Berkut Kiew qualifizierte sich mit drei Siegen für die zweite Runde des Pokalwettbewerbs.

Gruppe D 

Die Gruppe D wurde im polnischen Nowy Targ ausgetragen, wobei der englische Vertreter, die Sheffield Steelers, nicht anreiste. Damit fanden pro Tag nur eine und pro Team nur zwei Begegnungen statt. Das Turnier gewann Gastgeber Podhale Nowy Targ mit zwei Siegen und qualifizierte sich damit für die zweite Runde.

Gruppe E 

Die Gruppe E wurde im rumänischen Bukarest ausgetragen. Das Turnier gewann Gastgeber Steaua Bukarest mit drei Siegen und qualifizierte sich damit für die zweite Runde.

Gruppe F 

Die Gruppe F wurde im rumänischen Miercurea Ciuc ausgetragen. Das Turnier gewann die gastgebende Mannschaft, der SC Miercurea Ciuc, mit drei Siegen und qualifizierte sich damit für die zweite Runde.

Zweite Runde

Gruppe G 

Die Gruppe G wurde im französischen Amiens ausgetragen. Das Turnier gewann die norwegische Mannschaft aus Hamar, Storhamar Ishockey, mit drei Siegen und qualifizierte sich damit für das Halbfinale. Im entscheidenden Spiel um den Gruppensieg gelang ein 4:3-Sieg gegen den gastgebenden HC Amiens Somme.

Gruppe H 
Die Gruppe H wurde im slowakischen Poprad ausgetragen. Das Turnier gewann der HC Dukla Trenčín mit drei Siegen und qualifizierte sich damit für das Halbfinale. Im entscheidenden Spiel um den Gruppensieg gelang ein 5:1-Sieg gegen den gastgebenden HK ŠKP Poprad.

Gruppe J 

Die Gruppe J wurde im belarussischen Nawapolazk ausgetragen. Das Turnier gewann der gastgebende Polimir Nawapolazk mit drei Siegen und qualifizierte sich damit für das Halbfinale. Im entscheidenden Spiel um den Gruppensieg gelang ein 5:3-Sieg gegen den HK Sokol Kiew.

Gruppe K 

Die Gruppe K wurde im walisischen Cardiff ausgetragen. Spielstätte war die 2.500 Zuschauer fassende Cardiff Arena. Der slowenische Vertreter, HDD Olimpija Ljubljana, setzte sich mit zwei Siegen und einem Unentschieden durch und erreichte damit das Halbfinale.

Gruppe L

Gruppe M

Halbfinale 

Die Spiele der Halbfinalrunde wurden zwischen dem 13. und 15. November 1998 an drei Spielorten ausgetragen.

Gruppe N 
Die Partien der Gruppe N wurden im Eisstadion an der Brehmstraße in Düsseldorf ausgetragen, wobei sich die gastgebende Düsseldorfer EG mit zwei Siegen und einem Unentschieden durchsetzte und das Finale erreichte.

Gruppe O 

Die Gruppe O wurde in Ambrì im Schweizer Kanton Tessin ausgetragen. De gastgebende Verein, der HC Ambrì-Piotta, dominierte das Turnier mit drei Siegen und zog damit in das Finale ein. Spielort war die 7.000 Zuschauer fassende Pista la Valascia. Die große Enttäuschung des Turniers war der österreichische Vertreter EHC Graz, der nur Niederlagen hinnehmen musste und noch im selben Jahr in Konkurs ging.

Gruppe P 

Die Spiele der Gruppe P wurden im russischen Jaroslawl ausgetragen. Dabei setzte sich der HK Awangard Omsk mit drei Siegen durch, während der gastgebende Torpedo Jaroslawl nur den zweiten Platz erreichte. Im entscheiden Spiel um den Turniersieg gelang der Mannschaft aus Omsk ein 4:0-Sieg gegen den Gastgeber und erreichte damit das Finale um den Continental Cup.

Finale 

Die Spiele des Finalturniers fanden zwischen dem 27. und 29. Dezember 1998 im slowakischen Košice statt. Gastgebende Mannschaft war der Vorjahressieger des Continental Cups, der HC Košice, wobei alle Spiele im 8.340 Zuschauer fassenden Košický štadión L. Trojáka ausgetragen wurden.

Am Turnier nahmen neben dem Gastgeber die Gewinner der drei Halbfinalturniere teil:

Ergebnisse 

1 Nach den Gruppenspielen hatten drei Mannschaften vier Punkte sowie jeweils eine Niederlage und einen Sieg gegen die beiden anderen Konkurrenten. Daher entschied das bessere Torverhältnis bei den Partien dieser drei Mannschaften untereinander.

Damit wurde der HC Ambrì-Piotta unter Trainer Larry Huras aufgrund des besseren Torverhältnisses zum ersten Mal in seiner Geschichte Gewinner des IIHF Continental Cups, während die Düsseldorfer EG kein Spiel der Finalrunde für sich entscheiden konnte.

Siegermannschaft

Auszeichnungen 

Quelle:

Einzelnachweise

Weblinks 

 Ergebnisse aus puck.ch

1998
Eishockeyveranstaltung 1998